Ignatowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wsewolodowitsch Ignatowitsch (1899–1976), sowjetischer Fotograf
 Maxim Andrejewitsch Ignatowitsch (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Sergej Ignatowitsch (* 1992), weißrussischer Fußballtorhüter